Kirchenfamilie bezeichnet:

 „eine Gruppe nah beieinanderstehender Kirchen, die liturgisch zu einer Einheit zusammengehören“; siehe Kirchenfamilie

 miteinander in voller Kirchengemeinschaft stehende Kirchen, z. B.:
 die koptische, die äthiopische, die syrische und die armenische Kirche als Gemeinschaft miaphysitistischer Kirchen; siehe auch Altorientalische Kirchen
 die Gemeinschaft der anglikanischen und der altkatholischen Kirchen als Äquivalent zum Konfessionsbegriff sowie im weiteren Sinne deren full communion untereinander sowie mit der Iglesia Filipina Independente

Siehe auch: Ritusfamilie